Тамара Саласар (,  9 серпня 1997) — еквадорська важкоатлетка, срібна призерка Олімпійських ігор 2020 року.

Результати

Посилання 
 Тамара Саласар  на сайті IWF

Еквадорські важкоатлети
Еквадорські срібні олімпійські медалісти
Срібні призери літніх Олімпійських ігор 2020
Важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2020
Призери Панамериканських ігор 2019 року
Бронзові призери Панамериканських ігор